Midsommardagen kan syfta på:

 Midsommardagen – en helgdag inom Svenska kyrkans kyrkoår sedan 2003
 Midsommardagen – en högtid som firas nära sommarsolståndet i främst norra Europa, se Midsommar
 Midsommardagen – dagen för sommarsolståndet
 Midsommardagen – en samisk högtidsdag och flaggdag, se samernas flagga

Se även 
 Midsommarafton
 Flaggdagar i Sverige
 Finlands flaggas dag
 Den helige Johannes Döparens dag